Belloc est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Antoinette Belloc (née Marie Antoinette Petit, 1873-1942), compositrice et professeur de piano française, épouse du sculpteur Jean-Baptiste Belloc ;
 Auguste Belloc (1800-1867), photographe de nus français ;
 Camille Belloc (1807-1876), médecin en chef des hôpitaux militaires, créateur du charbon de Belloc ;
 Denis Belloc (1949-2013), écrivain français ;
 Émile Belloc (1841-1914), pyrénéiste français spécialiste d'hydrographie ;
 Hilaire Belloc (1870-1953), écrivain anglais, l'un des plus prolifiques en Angleterre pendant la première partie du  ;
 Jean-Baptiste Belloc (1863-1919), sculpteur français ;
 Jean-Hilaire Belloc (1786-1866), peintre français ;
 Jean-Jacques Belloc (1730-1807), inventeur de la sonde qui porte son nom ;
 Jean-Philippe Belloc (1970), pilote automobile français ;
 Marie Belloc Lowndes (1868-1947), écrivaine britannique.

Toponyme 

 Belloc, commune française, située dans le département de l'Ariège et la région Midi-Pyrénées ;
 Belloc-Saint-Clamens, commune française, située dans le département du Gers et la région Midi-Pyrénées ;
 Jû-Belloc, commune française, située dans le département du Gers et la région Midi-Pyrénées ;
 Belloc, village et ancienne commune des Pyrénées-Orientales, aujourd'hui dans Villefranche-de-Conflent.

Médecine 
 Le charbon de Belloc est un médicament à base de charbon végétal ou charbon activé créé par le Docteur Camille Belloc en 1873.
 La sonde de Belloc est un instrument de chirurgie (sonde ou canule de Belloc) servant au tamponnement des fosses nasales, elle a été créée par le Dr Jean-Jacques Belloc.

Religion 
 L'abbaye Notre-Dame de Belloc est une abbaye située à Urt, dans les Pyrénées-Atlantiques.
 L'église Saint-André de Belloc est une église située à Villefranche-de-Conflent dans le département français des Pyrénées-Orientales
 La chapelle Notre-Dame-de-Belloc est une chapelle située à Dorres dans le département français des Pyrénées-Orientales

Patronyme français